Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Albert Portas 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Albert Montañés (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Fernando Vicente (Campione)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

 Albert Portas (finale)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Santiago Ventura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2005